Пиксој има више значења:

 Пиксој (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пиксој (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Пиксој (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику